Austin Johnson (n. 1987), cestista statunitense
Austin Johnson, giocatore di football americano statunitense